Mendalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mendalan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Mendalan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar